Сачдев — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сачдев, Ачала (1920—2012) — индийская актриса.
 Сачдев, Таня (род. 1986) — индийская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2005).
 Сачдев, Таруни (1998—2012) — индийская актриса.
 Сачдев, Субир (род. 1961) — американский физик-теоретик.